Gortys, Oude Griekse stad op het eiland Kreta
 Gortyna (Kreta), gemeente in Griekenland, waar zich onder andere de ruïnes van Gortys bevinden
 Gortina (Slovenië), plaats in Slovenië
 Gortyna (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de uilen